Separation (von lateinisch separatio, von separare „absondern“, Adjektive teils separat oder separiert) steht für:

 Separation (Verhalten), Verhalten von Schwarmtieren, Abstand zu ihren Nachbarn einzuhalten
 Separation (Genetik), geographische Isolation von zwei Populationen, so dass kein Genfluss mehr stattfindet
 Separation (Pädagogik), Methode in der Pädagogik
 Separation (Abwasser), gereinigtes Abwasser und Belebtschlamm in Kläranlagen
 Separation (Flurbereinigung), Flurbereinigung im 18./19. Jahrhundert
 Separation, vom Nachbargrundstück hinüber fallenden Früchte, siehe Überfall (Nachbarrecht)
 Separation, Verfahren zum Lösen von gewöhnlichen Differentialgleichungen, siehe Trennung der Veränderlichen
 Separation, Bestreben zur Abtrennung mit politischen Zusammenhängen, siehe Sezession
 Separation, scheinbarer Abstand (sphärischer Winkel) zwischen zwei Himmelsobjekten, siehe Astronomische Koordinatensysteme
 Separation, räumliche Trennung zwischen den Flugzeugen, zur Gewährleistung der Flugsicherheit, siehe Staffelung (Flugverkehrskontrolle)
 Separation, im Straßenverkehr die Trennung der Verkehrsarten, siehe Radverkehr
 Separation, allgemein die physikalische Trennung, siehe Trennen (Verfahrenstechnik)
 Separation, Umwandlung der Bilddaten vom RGB- in das CMYK-Farbmodell, siehe Farbseparation
 Separation, Verfahren zum Lösen von partiellen Differentialgleichungen, siehe Separationsansatz
 Separation, Phasenseparation in homogenen Mischphasen, siehe Entmischung (Thermodynamik)

Separation bezeichnet zudem:
 Separation (2021), Horrorfilm von William Brent Bell aus dem Jahr 2021

Sonstiges:
 Separation Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Separation, Berggipfel auf der Insel Heard, Heard und McDonald-Inseln, südlicher Indischer Ozean

Siehe auch:
 Separierbarkeit (Bildverarbeitung)